Râmeț, een plaats in Roemenië
Ramet (Flémalle), een plaats in België, onderdeel van Ivoz-Ramet
Ramet, een individuele kloonplant